Abraham Louis Breguet (1747-1823), Frans horlogemaker
 Louis Breguet (1804-1883), Frans horlogemaker
 Louis Charles Breguet (1880-1955), Frans ontwerper van vliegtuigen
 Breguet (horloge), een Zwitsers horlogemerk
 Société des Ateliers d'Aviation Louis Breguet, een Franse fabrikant van vliegtuigen